Флаг муниципального образования «Гле́бычевское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 4 декабря 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2804. 17 июня 2010 года были утверждены положения о гербе и флаге поселения.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования „Глебычевское сельское поселение“ Выборгского района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования „Глебычевское сельское поселение“ Выборгского района Ленинградской области в синем и белом и зелёном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «На поле, разделённом лазоревыми и зелёными квадратными ромбами, выходящая слева рыбацкая лодка с уключиной, рострой наподобие журавля с воздетыми крыльями и рымом на шее. Все фигуры серебряные».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Флаг муниципального образования «Глебычевское сельское поселение» олицетворяет преемственность с историей Куркела и одновременно отражает современные реалии. Рыбацкая лодка, завершённая рострой в виде журавля, символизирует историческую топонимику. В переводе с финского топоним Kurkela означает «Журавлиное». Лесотоварный порт Макслахти в 1920—1930 годы был первым по значимости в восточной Финляндии. Острова Ревонсаари и Халгинсаари защищали порт от штормовых ветров. Символизирует географическое положение муниципального образования «Глебычевское сельское поселение» на берегу Финского залива.

Разделение лазоревыми и зелёными квадратными ромбами символизирует наличие в муниципальном образовании «Глебычевское сельское поселение» керамического производства ОАО «Глебычевский керамический завод», который ведёт свою историю с 1944 года, когда завод огнеупорного кирпича при станции Макслахти Октябрьской железной дороги был передан Народному Комиссариату промышленности строительных материалов СССР. С 1962 года начался выпуск фасадной плитки с глазурованной и неглазурованной лицевой поверхностью, с мраморовидным покрытием и декорированных методом шелкографии. Глебычевский керамический завод производил керамические плитки, предназначенные для облицовки цоколей стен зданий и сооружений, а также для художественного и архитектурного оформления интерьеров, вестибюлей, холлов, витрин, бассейнов. Предприятие выполняло заказы на изготовление оригинальных панно-мозаик из разноцветных плиток. В настоящее время ОАО «Глебычевский керамический завод» перепрофилирован на выпуск агломератной плитки.

Синий цвет (лазурь) — цвет знания, истины. Символизирует честность, верность, безупречность, а также побережье Финского залива. Чрезвычайно живописны берега залива, уникальная природа с изумрудными елями и соснами, величественными лесами. Эта местность как бы создана природой для отдыха, где можно насладиться тишиной и покоем, целебным лесным воздухом. Территория муниципального образования «Глебычевское сельское поселение» ныне — это и место дачного отдыха многих горожан. Муниципальное образование имеет богато выраженные ландшафтно-рекреационные ресурсы.

Зелёный цвет — традиционный цвет природы, её возрождения каждую весну, символизирует плодородие, надежду, здоровье, свободу и радость. Символ лесных богатств.

Белый цвет (серебро) — символизирует мир, правдивость, откровенность, благородство. Символ чистоты помыслов, искренности, добродетели, невинности.

Примечания 

Глебыч
Флаги с изображением журавля
Флаги с изображением корабля